Résultats détaillés de l'édition 2004 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du  au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Roger Federer remporte son  titre en simple en battant en finale Andy Roddick. C'est son  de la saison.
 En double la paire américaine Justin Gimelstob/Graydon Oliver remporte le titre face à la paire suisse Yves Allegro/Roger Federer. Il s'agit de leur  et  respetif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
2004 en Thaïlande
Tennis en septembre 2004
Tennis en octobre 2004